Трка на 1.500 метара у женској конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 2., 3. и 5. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. бранила је Фејт Чепнгетич Кипјегон из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 35 такмичарке из 23 земље.

  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| Паула Иван
| 
| 3:53,96
| Сеул, Јужна Кореја
| 1. октобар 1988.
|-
| Светски рекорд
| Гензебе Дибабе
| 
| 3:50,07
| Монако, Монако
| 17. јул 2015.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Татјана Томашова
| 
| 3:58,52
| Париз, Француска
| 31. август 2003.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Сифан Хасан
| 
| 3:55,30
| Монако, Монако
| 12. јул 2019.
|-
| Европски рекорд
| Татјана Казанкина
| 
| 3:52,47
| Цирих, Швајцарска
| 13. август 1980.
|-
| Северноамерички рекорд
| Шенон Роубери
| 
| 3:56,29
| Монако, Монако
| 17. јул 2015.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Летитија Врисде
| 
| 4:05,67
| Токио, Јапан
| 31. август 1991.
|-
| Афрички рекорд 
| Гензебе Дибабе
| 
| 3:50,07
| Монако, Монако
| 17. јул 2015.
|-
| Азијски рекорд
| Ћу Јунсја
| 
| 3:50,46| Пекинг, Кина
| 11. септембар 1993.
|-
| Океанијски рекорд| Линден Хол
| 
| 4:00,86| Јуџин, САД
| 26. мај 2018.
|-
!colspan="6"|Рекорди постигнути на Светском првенству 2019.
|-
| Рекорд светских првенстава| rowspan="3" | Сифан Хасан
| rowspan="3" | 
| rowspan="3" | 3:51,95| rowspan="4" | Доха, Катар
| rowspan="4" | 5. октобар 2019.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне|-
| Европски рекорд|-
| Северноамерички рекорд| Шелби Хулихан
| 
| 3:54,99|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 2. октобра 2019. године у 17:35 (1), 17:47 (2) и 17:59 (3) по локалном времену. У квалификацијама су такмичарке биле подељене у 3 групе. За полуфинале пласирале су се по 6 првопласиране из сваке групе (КВ) и шест према постигнутом резултату (кв).,,

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 3. октобра 2019. године у 23:00 (1) и 23:12 (2) по локалном времену. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 2 групе. У финале су се пласирале по пет првопласиране из сваке група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,

Финале 
Такмичење не одржано 5. октобара 2019. године у 20:55 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном